

Codici 
 W9 – codice vettore IATA di Sky Service Bvba e Eastwind Airlines

Altro 
 W9 – rete televisiva francese